По́нсе де Лео́н () — испанская и латиноамериканская фамилия.
 Понсе де Леон — испанский дворянский род.

Известные носители: Понсе де Леон, Ванесса (Ванесса Понсе; род. 1992) — мексиканская модель, «Мисс Мира 2018».
 Понсе де Леон, Даниэль (род. 1980) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Понсе де Леон, Наталья (род. 1980) — колумбийка, жертва преступления.
 Понсе де Леон, Родриго (1443—1492) — полководец Реконкисты.
 Понсе де Леон, Хосе Луис Херардо (род. 1961) — аргентинский католический прелат.
 Понсе де Леон, Хуан (ок. 1460 1521) — испанский конкистадор.